Karna peut désigner :

Hindouisme 
 Karna, un héros du Mahābhārata.

Toponymie 
 : Karna, une commune rurale.
 : Karna, un village.
 : Karna, un village.

Voir aussi 

Homonymie de localités